Лчашен () — вірменські села:

 Лчашен — у марзі (області) Ґегаркунік, Республіка Вірменія
 Лчашен — у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка